Małysz (forma żeńska: Małysz/Małyszowa/Małyszówna; liczba mnoga: Małyszowie) – polskie nazwisko.

Osoby:
 Adam Małysz (ur. 1977) – polski skoczek narciarski, olimpijczyk
 Adolf Małysz (1895-1962) – polski działacz i duchowny zielonoświątkowy
 Józef Małysz (1896-?) – polski polityk, parlamentarzysta
 Katarzyna Duczkowska-Małysz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta za kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego, doradca prezydenta do spraw rolnictwa, ekspert w sprawach polityki regionalnej i integracji europejskiej

Inne:
 OC-21 "Małysz" (ОЦ-21 «Малыш») – rosyjski pistolet kieszonkowy kal. 9 mm
 OC-26 "Małysz" (ОЦ-26 «Малыш») – rosyjski pistolet kieszonkowy kal. 5,45 mm